Lobb ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Lobb (1811–1894), britischer Pflanzensammler, Bruder von W. Lobb
 William Lobb (1809–1863 oder 1864), britischer Pflanzensammler, Bruder von T. Lobb
 John Lobb, britischer Schuhmacher

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Lobb (Kentucky)

Siehe auch:
 Lob (Begriffsklärung)
 Lopp